Чехи:
 Чехи () — западнославянский народ, основное население Чехии.
 Чехи — украинское название полтораков, польских монет достоинством  гроша.

Населённые пункты 
 Белоруссия
 Чехи — посёлок в Наровлянском районе Гомельской области.
 Чехи — упразднённая деревня в Хойникском районе Гомельской области.
 Чехи — деревня в Вороновском районе Гродненской области.
 Чехи — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Чехи — деревня в Вилейском районе Минской области.
 Чехи — деревня в Мядельском районе Минской области.

 Польша
 Чехи — село в Краковском повяте Малопольского воеводства.
 
 Украина
 Чехи — село в Старосинявском районе Хмельницкой области.
 Чехи — до 1946 г. назание села Дубовка в Бердичевском районе Житомирской области.
Чехи — до 1946 г. назание села Луговое в Бродовском районе Львовской области.
Чехи — до 1946 г. назание села Веселиновка в Березовском районе Одесской области.
Чехи — до 1945 г. назание села Малая Александровка в Подольском районе Одесской области.

См. также 
 Чех (значения)